Droga krajowa B64 (Austria) –
 Droga krajowa B64 (Niemcy) –

Zobacz też